Okręty US Navy o nazwie USS  "California", pochodzącej od stanu Kalifornia:

 Pierwszy "California" był slupem o napędzie śrubowym, nazywanym wcześniej "Minnetonka".
 Drugi "California" (ACR-6) był krążownikiem pancernym przyjętym do służby w 1907. W 1914 został przemianowany na "San Diego", aby zwolnić nazwę dla pancernika, którego nazwa została zmieniona na "New Mexico" przed przyjęciem do służby. "San Diego" został zatopiony w 1918.
 Trzeci "California" (SP-249), jacht zwany wcześniej "Hauoli", służył podczas I wojny światowej jako motorowy okręt patrolowy w porcie nowojorskim i jako eksperymentalna platforma dla testów Thomasa Edisona dotyczących podwodnych urządzeń nasłuchowych (ang. underwater listening devices).
 Czwarty "California" (SP-647) służył jako motorowy okręt patrolowy w czasie I wojny światowej w porcie San Francisco
 Piąty "California" (BB-44) był pancernikiem typu Tennessee, uczestniczącym w II wojnie światowej. 
 Szósty "California" (CGN-36) (noszący przezwisko Golden Grizzly) był okrętem prototypowym krążowników rakietowych o napędzie atomowym typu California.
California